Chalo Panamá (nacido como Gonzalo Ruben Quintero Samudio, David, 18 de febrero de 1983) es músico, compositor, cantante y productor musical panameño.

Hijo del músico Rubén Quintero y Daisy Samudio, ambos profesores, inicia su carrera como solista en 2004 cuando lanza su primera producción musical Paso a Paso, del que destacan los sencillos Dime y Un sueño. Desde muy joven forma parte de la Orquesta Zafiro. Es cantante y productor de música urbana y regué en español.  

Chalo ha compartido escenario con otros cantantes como David Bisbal, Gilberto Santa Rosa, Sergio Vargas, Daddy Yankee, Osvaldo Ayala, Cristian Castro y Bonny Cepeda, entre otros.

Es soltero. Recientemente participó en dúos con cantantes de la talla de Bonny Cepeda (Una Fotografía Remix) y Jayko El Prototipo (Shotremix)
Chalo Participó en algunas producciones de Panamá y el extranjero. Participó en la producción del tema (No Se Remix)  de la española Melody Ruiz. Y es compositor de Temas como (No es lo Mismo) y (al cero por ciento) de Orquesta Zafiro en 2014.

Discografía

Álbumes de estudio 

 Paso a paso, álbum debut (2004).
 Aquel momento (2007).
 Música real (2008).
 Todos los estilos (2013).

Sencillos 
 Un sueño (2003)
 Dime (2004)
 Tu Tas Rica (2004)
 Aquel Momento (2006)
 Allí Estaré (2007)
 Las papas (2007)
 Si yo fuera ladrón (2008)
 Niña bonita (2008)
 Quiero ser tuyo (2011)
 No te compliques (2012)
 Pasarla bien (2012)
 Shot Remix feat. Jayko (2013)
 Vitamina feat Dj Nitro (2013)
 La Fotografía feat. Bonny Cepeda (2013)
 Bailalo sin Sentido feat. Orquesta Zafiro (2016)

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía chalo Panamá
 Chalo Panamá y Jayko nos presentan su shot remix
 Chalo Panama (no te compliques) género regué en español
 Participó en producciones de Panamá y el extranjero
 Duo con Bonny Cepeda

Cantantes de Panamá